Chapter V – album degli Staind del 2005
 Chapter V: Unbent, Unbowed, Unbroken – album degli HammerFall del 2005
 Chapter V – album di Trey Songz del 2012